Parasuta – rodzaj jadowitego węża z rodziny zdradnicowatych (Elapidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Australii.

Systematyka

Etymologia 
Parasuta:  para „blisko”; rodzaj Suta .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Parasuta dwyeri
 Parasuta flagellum
 Parasuta gouldii
 Parasuta monachus
 Parasuta nigriceps
 Parasuta spectabilis

Przypisy 

Zdradnicowate